Raimundo Batista Aragão (Viçosa do Ceará,  – Fortaleza, ) foi um historiador, escritor e jornalista brasileiro.

Biografia 
Nasceu no sítio Riacho d’Areia - zona rural - distrito de General Tibúrcio. Filho de: Florência Batista de Aragão e José Aragão Filho Exerceu diversos cargos públicos, além de ter sido eleito vereador em Sobral, na década de 1940. Fundou em 1991 a Barraca do Escritor Cearense, hoje pertencente à Fundação Demócrito Rocha.

Maçom, foi fundador das lojas Néctar e Luz e União. Foi presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior (Aceji). Fundou a Cooperativa dos Escritores Cearenses e o Sindicato dos Correspondentes de Jornais e Revistas do Interior.

Era cronista do jornal Correio do Ceará.

Obra 

Escreveu 33 livros, entre os quais se destacam: 

 Barnabé (crônicas), 
 Pedra Verde, 
 Bravos da Missão, 
 Escravidão e Abolicionismo,
 Maçonaria no Ceará: Raízes e Evolução, 
 Sombras do Asfalto (romances), 
 Violência e Terrorismo (ensaio),
 Um casal de férias (contos),
 História do Ceará em 05 volumes.''

Ligações externas 
ARAGÃO, R.Batista no catálogo da Fundação Biblioteca Nacional

Naturais de Viçosa do Ceará
Escritores do Ceará
Jornalistas do Ceará
Historiadores do Ceará
Maçons do Ceará
Maçons escritores